Аэроспасьяль «Газель» (Aérospatiale Gazelle) — французский многоцелевой вертолёт. Состоит на вооружении армий Франции, Великобритании и ряда других стран. Применялся во многих вооружённых конфликтах в качестве военно-транспортного и противотанкового вертолёта. Большой популярностью пользуются гражданские варианты «Газели».

Вертолёт обладает характерным фенестроном в хвостовой балке.

220 машин построено в Югославии по лицензии, полученной Югославским правительством весной 1972 года.

Тактико-технические характеристики 

Приведённые данные соответствуют модификации SA 341F.

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека
 Длина: 11,97 м
 Длина фюзеляжа: 9,53 м
 Диаметр несущего винта: 10,5 м
 Диаметр рулевого винта: 0,695 м
 Высота: 3,18 м
 Ометаемая площадь несущего винта: 86,59 м²
 Ометаемая площадь рулевого винта: 0,38 м²
 Масса пустого: 920 кг
 Масса максимальная взлётная: 1800 кг
 Ёмкость внутренних баков: 445 л
 Двигатели: Турбомека «Астазу» IIIA (1×440 кВт)

Лётные характеристики (SA 342M) 
 Максимальная скорость: 310 км/ч
 Крейсерская скорость: 263 км/ч
 Дальность полёта: 754 км
 Практический потолок: 5000 м
 Статический потолок:
 с учётом влияния земли — 2850 м
 без учёта влияния земли — 2000 м
 Скороподъёмность у земли: 540 м/мин

Боевое применение

Гражданская война в Ливане 
В июне 1976 года Сирия начала вторжение в Ливан, из за которого Советский Союз практически перестал продавать оружие Сирии. На это отреагировала Франция которая предложила купить боевые вертолёты SA.342 «Газель». Сирия купила эти вертолёты и активно использовала их в Ливане.

В июне 1982 сирийские SA.342 участвовали в боях с израильской армией, вторгнувшейся на территорию Ливана, и нанесли противнику тяжёлые (по другим данным, незначительные) потери. За пять дней боёв вертолёты по сирийским данным вывели из строя 71 израильский танк, 5 БТР, 2 орудия и 17 автомобилей. Израильтяне утверждают что сирийские вертолёты уничтожили 7 танков (включая не менее двух «Меркав»). Данные цифры не могут сравниваться, так как израильтяне называют только безвозвратные потери и только танков. По западным данным сирийские «Газели» вывели из строя около 30 танков и большое количество другой техники. Израильтянам удалось сбить лишь две сирийских «Газели» (бортовые номера 1659, 1788), две легко повреждённые машины (1782, 1787) совершили вынужденную посадку и были захвачены. Ещё одна сирийская «Газель» была повреждена, но могла вернуться. 28 июля 1987 года ливанский лётчик, друз по национальности, угнал вертолёт ВВС Ливана SA.342 Gazelle и совершил посадку на просирийской территории.

Ирано-иракская война 
Армия Ирака располагала 40 вертолётами SA.342 «Газель». На их счёт отводится два сбитых иранских вертолёта.

Фолклендская война 
Британские вертолёты «Газель» из состава 3-й бригады морской пехоты . Выполнялись полёты на разведку, доставку грузов, эвакуацию раненых. Наземным огнём аргентинской стороны было сбито два вертолёта, оба 21 мая 1982 года, в день высадки британских сил в заливе Сан-Карлос. Кроме этого один британский SA.342 был сбит британским эсминцем, который по ошибке принял вертолёт за аргентинский C-130 «Геркулес».

Война в Персидском заливе 
За два дня войны с Ираком кувейтская сторона потеряла  10 «Газелей», из них девять было уничтожено (р/н-а: KAF-505, KAF-506, KAF-510, KAF-513, KAF-516, KAF-518, KAF-520, KAF-521, KAF-524) и одна захвачена (р/н KAF-502). Было убито пять членов экипажей кувейтских «Газелей»: А. Саех, А. Рифай, М. Анзи, Х. Бежани и М. Обейди.

Иракская сторона в ходе войны потеряла одну «Газель», экипаж, включая пилота А. Табра погиб.

В ходе операции «Буря в пустыне» кувейтские SA-342K совершили 100 боевых вылетов и потерь не понесли. При этом было потеряно три «Газели» ВВС Франции и разбилась одна британская. Потерянная в августе 1990 SA-342K (р/н KAF-502) была вновь перезахвачена силами коалиции.

Гражданская война в Руанде 
23 октября 1990 года вертолёт Sa.342 Gazelle армии Руанды был сбит пуском ПЗРК «Стрела-2» бойцами РПФ. Пилот майор Каняминбва был тяжело ранен, ко-пилот лейтенант Тулингире погиб.

Югославская война 
В ходе Гражданской войны в Югославии боевые потери составили по меньшей мере 5 югославских вертолётов Sa.342:

 25 июня 1991 года Sa.342 (р/н 12664) в районе Любляны сбит огнём ПВО (будущая Словения). Пилот Антон Мрлак погиб;
 20 сентября 1991 года Sa.342 в районе Расколоть сбит огнём ПВО (будущая Хорватия). Весь экипаж Б. Бркич и М. Йованович погибли;
 5 октября 1991 года Sa.342 в районе Конавле сбит огнём ПВО. Весь экипаж Н. Тобунич, И. Радулович и двое других погибли;
 16 ноября 1992 года Sa.342 сбит во время осуществления гуманитарной миссии. Погиб весь экипаж, 4 человека.

Как видно ни в одном случае членам экипажа вертолётов Sa.342 не удалось выжить. Вдобавок, был один случай угона вертолёта:

 27 июня 1991 пилот Джозе Калан бежал на вертолёте Sa.342 (р/н 12660) на территорию подконтрольную словенским сепаратистам.

Война в Афганистане (с 2001)

Инцидент с ливанским вертолётом в 2008 году 
27 августа 2008 года вертолёт SA-342L Ливанской армии был сбит огнём неизвестных над Тилал Сиджудом. Пилот погиб, три других члена экипажа выжили.

Туарегское восстание (2012) 
Французские ВВС.

Гражданская война в Сирии 
Сирийские ВВС. Известно о потере как минимум 4 SA-342K.

Примечания 

Вертолёты Aerospatiale
Вертолёты Франции
Гражданские вертолёты
Военно-транспортные вертолёты